Адигамов () — башкирская фамилия. 

Известные носители:
 Адигамов, Абдулла Камалетдинович (1896—1968) — партийный и государственный деятель, член правительства Башкирской республики (1918—1923).
 Адигамов, Ильдус Анасович (род. 1951) — башкирский государственный деятель, учёный и преподаватель высшей школы.
 Адигамов, Масгут Губайдуллинович (1915—1984) — башкирский учёный-экономист, заслуженный экономист БАССР.
 Адигамов, Мухаметдин Камалетдинович (1892—1937) — деятель Башкирского национального движения; брат А. К. Адигамова.
 Адигамов, Юнир Саматович (1929—1994) — башкирский педагог, заслуженный учитель БАССР.
 Адигамов, Ягафар Махмутович (1922—1991) — советский инженер, изобретатель, доктор технических наук.